La stagione 2015 delle ADAC Procar Series è la ventesima edizione del campionato organizzato dalla ADAC. È iniziata il 27 marzo a Oschersleben ed è terminata il 4 ottobre a Spa-Francorchamps.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2015